Svenska Mästerskapet 1910 — чемпіонат Швеції з футболу. Проводився за кубковою системою. У чемпіонаті брали участь 16 клубів. 

Чемпіоном Швеції став клуб ІФК Гетеборг.

Півфінал 
25 вересня 1910 ІФК Гетеборг — ІФК Норрчепінг 7:1

25 вересня 1910 «Юргорден» ІФ (Стокгольм) — ІФК Чепінг 3:3

Фінал 
16 жовтня 1910 ІФК Гетеборг — «Юргорден» ІФ (Стокгольм) 3:0

——————————————————————————————

Svenska Serien 1910 — змагання з футболу у форматі вищого дивізіону. У турнірі брали участь 8 клубів.

Підсумкова таблиця

Результати

Примітки

Посилання 
 Сезони 1896-1924 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція